Il singolare  dell'IPP Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Kristof Vliegen non ha difeso il titolo vinto nel 2008.

Dominik Meffert ha battuto in finale 6–3, 6–1 Benjamin Balleret.

Teste di serie

  Stéphane Bohli (secondo turno)
  Jan Hájek (quarti di finale)
  Jiří Vaněk (primo turno)
  Jurij Ščukin (semifinali)

 Michael Lammer (primo turno)
 Dominik Meffert (campione)
 Niels Desein (primo turno)
 Diego Álvarez (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

IPP Trophy 2009